La cavité thoracique humaine, appelée plus communément cage thoracique, de l'être humain est une enceinte fermée par les os de la cage thoracique, de la colonne vertébrale, des côtes, des clavicules et du sternum, reliés par des muscles et des aponévroses.
Elle est fermée à sa partie inférieure par le diaphragme.

Les variations de la pression intra-thoracique peuvent avoir des répercussions sur les systèmes respiratoires et circulatoires.

Cette enceinte contient entre autres les poumons et le médiastin.

Les parois de la cavité thoracique sont étanches, mais sont traversées en haut par la trachée, l'œsophage, les vaisseaux sanguins et lymphatiques ; et en bas par la veine cave inférieure, l'aorte et le canal thoracique.

Le volume de la cavité thoracique varie sous l'action des muscles respiratoires, au cours des différents cycles respiratoires.

Physiologie respiratoire
Anatomie du système respiratoire
Anatomie du système squelettique